Спортивний союз Альсіра () — іспанський футбольний клуб з міста Альсіри. Заснований 1946 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 6-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Луїс Суньєр Піко місткістю 5000 глядачів.

Історія 
Від 1943 року в Альсірі почали з'являтися нові місцеві клуби. Серед них був Спортивний клуб Меркуріо, на базі якого 1946 року створено Спортивний союз Альсіра .

Попередники 
 Футбольний клуб Альсіра () — (1922–26)
 Спортивна група Альсіра () — (1931–42)
 Спортивний клуб Альсіра () — (1946–)

Сезони за дивізіонами

Досягнення 
 Сегунда Дивізіон КІФФ
 Переможець: 1987/88
 Терсера Дивізіон КІФФ
 Переможець (3): 1983/84, 1985/86, 2007/08

Примітки

Посилання 
  
 Профіль на сайті Futbolme 

Футбольні клуби, засновані 1946
Футбольні клуби Іспанії